Egå (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus
 Egå (wijk), een wijk in Aarhus